Moros y cristianos (Mauren und Christen) steht für:
 Moros y cristianos (1926), spanischer Stummfilm von 1926 von Maximiliano Thous
 Moros y cristianos (1987), spanischer Film von 1987 von Luis García Berlanga

Siehe auch:
 Moros y Cristianos, Fiestas in Spanien mit historischem Hintergrund
 Moros y Cristianos (Gericht), kubanisches Essen